Коммунисти́ческий переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Коммунистический переулок — улица в Брянске.
 Коммунистический переулок — улица в Иванове.
 Коммунистический переулок — улица в Москве.
 Коммунистический переулок — улица в Серпухове.
 Коммунистический переулок — улица в Устюжне.